Lessen può riferirsi a:
 Lessen – comune belga
 Lessen, oggi Łasin – città polacca